Ел Тимбре има више значења:

 Ел Тимбре (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбре (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбре (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбре (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тимбре (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тимбре (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику